Brosamen (meist plural) steht für
 Brosame, biblisch, poetisch und südwestdeutsch für Brotkrümel, siehe Krümel
 Brosamen von des Herrn Tisch, eine christliche Zeitschrift
 Die Brosamen auf dem Tisch, ein Märchen
Siehe auch
Philosophische Brosamen und Unwissenschaftliche Nachschrift, ein Werk Søren Kierkegaards 
 Hans Brosamer
 Brösamle